Отборочный турнир XXX чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил с 19 мая по 9 октября 2016 года с участием 31 команды.

С первого раунда борьбу за путёвки в финальную стадию чемпионата Европы повели 12 команд. По итогам однокруговых турниров в двух группах 5 сборных вышли во второй раунд.

На втором раунде 24 команды разделились на 6 групп и сыграли в два круга по туровой системе. В финальный раунд Евро-2017 вышли победители групповых турниров: , , , ,  и . Команды, занявшие в группах 2-е места, боролись за это право в стыковых матчах на третьем этапе. Победителями стали ,  и .

Не участвовали в квалификации организатор финальной стадии () и шесть команд, отобравшихся по итогам чемпионата Европы-2015 — , , , ,  и .

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Второй раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Третий раунд

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2017